Шумахер () — распространённая немецкая фамилия, означает «сапожник». Есть равнозначная форма .

Известные носители фамилии 
 
 Шумахер, Андрей (1803—1868) — германский писатель, участник революции 1848 года.
 Шумахер, Ганс (1907—1992) — штурмбаннфюрер СС, руководитель гестапо в Киеве
 Шумахер, Григорий Иосифович (1942—2020) — советский и российский невролог.
 
 Шумахер, Давид (род. 2001) — немецкий автогонщик.
 Шумахер, Даниил Данилович (1819—1908) — директор Московско-рязанской железной дороги, председатель правления Коммерческого ссудного банка, московский городской голова.
 Шумахер, Джоэл (1939—2020) — американский кинорежиссёр.
 Шумахер, Иван Данилович (1690—1761) — русский ученый, директор Петербургской библиотеки Академии наук.
 Шумахер, Иоганн Якоб (1701—1767) — немецкий архитектор эпохи барокко.
 Шумахер, Келли (род. 1977) — американская баскетболистка.
 Шумахер, Коринна (род. 1969) — немецкая спортсменка-конник.
 Шумахер, Константин (род. 1976) — румынский футболист, тренер.
 Шумахер, Корнелиус (род. 1969) — немецкий разработчик свободного программного обеспечения.
 Шумахер, Кристиан Фридрих (1757—1830) — датский хирург, ботаник и малаколог.
 
 Шумахер, Мик (род. 1999) — немецкий автогонщик.
 Шумахер, Михаэль (род. 1969) — немецкий автогонщик.
 Шумахер, Отто (1909—1943) — разведчик, член разведывательной сети «Красная капелла».
 Шумахер, Педер (граф Гриффенфельд) (1635—1699) — датский политический деятель.
 Шумахер, Петер Кристиан (1743—1817) — датский дипломат и государственный деятель.
 Шумахер, Пётр Васильевич (1817—1891) — русский поэт.
 Шумахер, Ральф (род. 1975) — немецкий автогонщик.
 Шумахер, Фридрих (геолог) (1884—1975) — немецкий геолог, минералог, профессор.
 Шумахер, Фриц (1869—1947) — немецкий архитектор и урбанист.
 Шумахер, Харальд «Тони» (род. 1954) — немецкий футболист.
 Шумахер, Штефан — немецкий велогонщик.
 Шумахер, Элизабет (1904—1942) — немецкая антифашистка.
 Шумахер, Элисон (род. 2002) — канадская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании.
 Шумахер, Эмиль (1912—1999) — немецкий художник-абстракционист.
 Шумахер, Эрнст (1921—2012) — немецкий театровед и театральный критик, специалист по творчеству Бертольта Брехта.
 Шумахер, Эрнст Фридрих (1911—1977) — английский экономист.

Другое 

 Флавио Сержио Виана — бразильский игрок в мини-футбол, более известный под псевдонимом Шумахер.
  — лунный кратер.
  — документальный фильм 2021 года о Михаэле Шумахере.
 .

Примечания